

Sigle 
 Lembo a riposizionamento apicale – tecnica di chirurgia usata in parodontologia
 Lord's Resistance Army – Esercito di resistenza del Signore, organizzazione di guerriglieri ugandesi

Codici 
 LRA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Larissa (Grecia)
 lra – codice ISO 639-3 della lingua rara bakati'